Il toponimo Puieşti può riferirsi a diverse località della Romania:
Puiești, comune del distretto di Buzău
Puiești, comune del distretto di Vaslui